None steht für:

 None, ein musikalisches Intervall
 ein Orgelregister, siehe Aliquotregister #None
 None (Tageszeit), die neunte Stunde des Tages
 None (Piemont), italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin
 Nullwert in manchen Programmiersprachen, siehe Nullwert#None

Siehe auch:
 Non
 Nona
 Nonne (Begriffsklärung)
 Nonen